The Challenge (1938), een film van Milton Rosmer en Luis Trenker
The Challenge (1948), een film van Jean Yarbrough
The Challenge (1960), een film van John Gilling
The Challenge (1970), een film van George McGowan
The Challenge (1982), een film van John Frankenheimer
The Challenge (2003), een film van Craig Shapiro